Roguszyn peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Roguszyn, village du powiat de Płońsk
 Roguszyn, village du powiat de Węgrów